Vallourec é um conglomerado francês que atua no setor da siderurgia.

Vallourec Soluções Tubulares do Brasil é uma joint venture formada pelo grupo francês Vallourec e pelo japonês Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).

Ligações externas
Site oficial

Empresas siderúrgicas da França